Тіціа́но () — чоловіче ім'я, італійська форма імені Тіціан (похідна форма від Titian — давньоримського когномена, утвореного від преномена Titus — «Тит»).

Персоналії 
 Тіціано Вечелліо (Тіціан) — італійський живописець епохи Високого та Пізнього Відродження, головний представник венеціанської школи.
 Тіціано Аспетті (1557/1559 — 1606) — італійський скульптор
 Тіціано Терцані (1938—2004) — італійський журналіст і письменник
 Тіціано Склаві ( 1953) — італійський автор коміксів, романіст і журналіст
 Тіціано Поленґі ( 1978) — італійський футболіст, захисник
 Тіціано Ферро ( 1980) — італійський співак, композитор і автор пісень
 Тіціано Далль'Антонія ( 1983) — італійський шосейний велоперегінник

Див. також 
 Тіціан (значення)

Примітки